Проба и Германия (IV век) — святые девы ирландские. День памяти — 28 апреля в Суассоне.

Святые Проба и Германия (Probe and Germaine) были девами из Ирландии. Отказавшись от брачных уз, они скрылись в Галлии, но были найдены в окрестностях Лаона и убиты. Их мощи долгое время почивали в монастыре . Впоследствии они были перенесены в  (Hénin-Liétard), что в Эно.

Литература
 Encyclopaedia of Catholic Saints, July. (1966). Philadelphia: Chilton Books.

Ссылки 
Кельтские и староанглийские святые 
Jean-Michel Dossogne. Saints Celtes, belges, etc. 

Святые Бельгии
Святые Ирландии
Святые Пикардии
Христианские святые IV века
Святые по алфавиту
Католические святые